Карл Врангель
 Врангель, Карл Генрих (1681—1755) — шведский фельдмаршал.
 Врангель, Карл Егорович (1794—1874) — барон, русский генерал от кавалерии.
 Врангель, Карл Иванович 2-й (?—1799) — барон, русский генерал-майор.
 Врангель, Карл Карлович (1800—1872) — барон, русский генерал от инфантерии.
 Врангель, Карл Рейнгольдович (1742—1824) — барон, русский генерал от инфантерии.
 Врангель, Карл-Густав (1613—1676) — граф, шведский адмирал и фельдмаршал.
 Врангель, Карл фон (1812—1899) — прусский генерал от инфантерии, почётный гражданин Фленсбурга (Karl von Wrangel).